Le championnat d'Allemagne de rugby à XV 2018-2019 ou  2018-2019 est une compétition de rugby à XV qui oppose les 16 meilleurs clubs allemands. La compétition commence le  et se termine par une finale le .

La  de la compétition se déroule du  au  sous la forme d'un championnat avec 2 poules composées de 8 équipes, avant de reprendre en mars 2019, suivie de demi-finales et d'une finale. La plupart des équipes participe également au DRV-Pokalrunde.

Équipes participantes 
Les seize équipes sont réparties de la manière suivante :

1. Bundesliga Nord/Est
 FC Sankt Pauli
 Berlin RC
 SC Germania List
 RK 03 Berlin
 
 Hamburger RC
 RC Leipzig
 DSV 78 Hanovre

1. Bundesliga Sud/Ouest
 SC Neuenheim  
 RG Heidelberg
 TSV Handschuhsheim
 Heidelberger RK
 RK Heusenstamm
 SC 1880 Frankfurt
 SG TV/CFR Pforzheim

1. Bundesliga Nord/Est 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Berlin :RK 03 BerlinBerlin RC 

</div>

Classement 

 

|}

 Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

1. Bundesliga Sud/Ouest 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Heidelberg :Heidelberger RKRG Heidelberg

</div>

Classement 

|}
 Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Phase finale

Demi-finales

Finale

Barrages

Matchs promotion pour 1.BL

Relégation 2.BL vs. 1.BL

Notes et références

Liens externes 

    www.scoreboard.com - Site de résultats sportifs nationaux et internationaux
  www.rugbyweb.de - Site officiel de la Fédération allemande

2018-2019
Rugby à XV M1
Allemagne M1